Strassberg – ród

Osoby:
 Max Strassberg – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Strasberg
 Straßberg